Повіт Сярі
 Сярі (Хоккайдо)
 Сярі (гора)